Открытый университет (ОУ) — британский  университет открытого и дистанционного обучения. Основан указом королевы Великобритании Елизаветы II в 1969 году.

История 
Открытый университет был основан лейбористским правительством при премьер-министре Гарольде Вильсоне. Планирование началось в 1965 году при государственном министре образования баронессы , которая создала модель ОУ и комитет по планированию, состоящий из вице-канцлеров университетов, педагогов и телевизионных вещателей, под председательством сэра Питера Венаблеса. 

Вильсон задумывал Открытый университет как символ приверженности лейбористской партии модернизации британского общества. Он считал, что это поможет сформировать более конкурентоспособную экономику и в то же время будет способствовать увеличению равенства возможностей и социальной мобильности. Университет получил королевскую хартию от Тайного совета Великобритании 23 апреля 1969 года.

Организация университета

Сотрудники 

Большинство сотрудников являются преподавателями. По состоянию на 2009-2010 учебный год в ОУ работало почти 8000 человек. Кроме того, в университетском кампусе в Милтон-Кинс в это же время работало 1286 (в основном штатных) основных научных сотрудников. Остальные сотрудники работают в региональных отделениях университета. Большинство из них ведет активную исследовательскую деятельность и отвечают за производство и презентацию учебных материалов.

Академические подразделения

Факультеты 

В 2016 году в университете была проведена реорганизация факультетов, и в настоящее время в его состав входят факультеты искусств и социальных наук (Faculties of Arts & Social Sciences), факультет бизнеса и права (Faculty of Business and Law), факультет науки, технологии, инженерного дела и математики (Faculty of Science, Technology, Engineering and Mathematics), а также факультет благополучия, образования, языков и спорта (Wellbeing, Education, Languages and Sport ). 

Школа бизнеса открытого университета основана в 1983 году, является крупнейшим британским учебным заведением, выпускающим менеджеров со степенью MBA, превосходя по количеству выпускников все остальные бизнес школы Великобритании. Бизнес школа аккредитована международными аккредитационными органами AACSB, AMBA и EQUIS. Она вошла в 1% лучших бизнес-школ Великобритании после получения тройной аккредитации.

Технология обучения 

ОУ применяет широкий спектр методов для дистанционного обучения, такие как письменные работы, видео и аудио материалы, internet-конференции, сопровождаемые поддержкой тьютора и регулярными очными групповыми семинарами и выездными школами.

Университетский кампус площадью 48 гектаров расположен в Милтон-Кинс в графстве Бэкингемшир, кроме этого ОУ располагает региональными офисами в тринадцати регионах Великобритании. В остальном мире (за пределами Евросоюза) ОУ работает через сеть образовательных партнеров, обеспечивающих учебный процесс по программам ОУ еще в более чем 50 странах.

Большая часть студентов бакалавриата находятся в Великобритании и в основном обучается за пределами кампуса; многие из его курсов (как для студентов бакалавриата, так и для магистрантов) также могут изучаться во многих странах мира. Кроме того, на территории университетского кампуса работает 2500 административных сотрудников, более 1000 преподавателей и аспирантов, которые используют оборудование университета для проведения исследований. 

Качество учебного процесса в ОУ оценено на «отлично» британским . По итогам проведённого государством в 2005 году национального опроса удовлетворенности выпускников, Открытый университет занял первое место среди британских университетов .

Известные преподаватели и выпускники 

 Джоселин Белл Бернелл –  британский астрофизик и первооткрывательница пульсаров
 Гордон Браун –  74-й премьер-министр Великобритании
Дэвид Аттенборо – телеведущий и натуралист
Тим Бернерс-Ли –  изобретатель Интернета; лауреат почетной докторской степени ОУ.
Мелес Зенауи –  бывший президент и премьер-министр Эфиопии
Марат Хуснуллин – заместитель председателя правительства Российской Федерации
Джон Рид – министр внутренних дел Великобритании
Лори Бристоу – британский дипломат, бывший посол Великобритании в России
Талула Райли – британская актриса.
Ромола Гарай – британская актриса и кинорежиссёр
 Наталья Касперская –  российский предприниматель в сфере информационных технологий
Стюарт Холл — британский социолог
 Брайан Гудуин – математик и биолог
 Джон Нотон –  ирландский преподаватель и публицист
 Стивен Роуз – биолог
 Колин Пиллинджер –  научный руководитель группы по созданию космического аппарата «Бигль-2»

Примечания

Литература 

 Dorey P. "‘Well, Harold Insists on Having It!’—The Political Struggle to Establish The Open University, 1965–67." //  29#2 (2015): 241-272.
  "The Open University" // Proceedings of the Royal Institution of Great Britain. (1971), Vol. 44 Issue 203, pp 95–112.
  "Some problems of teaching and learning within the Open University." // Educational Research 21#3 (1979): 163–177.
 Tunstall J. The Open University Opens (1974).
 Dalgleish T. Lifting It Off The Page: An Oral Portrait of OU People 1995, The Open University.

Ссылки 
 The Open University Website

Университеты Великобритании
Университеты Англии
Открытые университеты
Милтон-Кинс